Mistrovství světa v ledním hokeji žen 2016 bylo sedmnácté mistrovství světa v ledním hokeji žen. Konalo se ve dnech 28. března - 4. dubna 2016 ve městě Kamloops, Kanada. Ve finále se po sedmnácté v řadě utkala Kanada a USA. Spojené státy zvítězily 1 : 0 po prodloužení. Rusko potřetí v mistrovství světa žen získalo bronzovou medaili.

Skupiny 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském čase (UTC +1). Data jsou skutečné místní termíny zápasů, zápasy od 0:00, 0:30, 2:00 a 4:30 se tak hrají po středoevropské půlnoci (v následující den).

Skupina A

Skupina B

O udržení

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

O 5. místo

O bronzovou medaili

Finále

Konečné pořadí

1. divize

Skupina A 
 Termín konání: 25. - 31. března 2016
 Místo konání: Aalborg,

Skupina B 
 Termín konání: 4. - 10. dubna 2016
 Místo konání: Asiago,

2. divize

Skupina A 
 Termín konání: 2. dubna - 8. dubna 2016
 Místo konání: Bled,

Skupina B 
 Termín konání: 29. února - 6. března 2016
 Místo konání: Jaca, Španělsko

Kvalifikace o 2. divizi 
 Termín konání: 7. - 10. prosince 2015
 Místo konání: Sofie

Externí odkazy 
  Oficiální web

Mistrovství světa v ledním hokeji žen
Lední hokej v roce 2016
Turnaje v ledním hokeji v Kanadě
Sport v Kamloopsu
Lední hokej v Dánsku
Sportovní události v Dánsku
Sport v Aalborgu
Turnaje v ledním hokeji v Itálii
Sport v Asiagu
Lední hokej ve Slovinsku
Sportovní události ve Slovinsku
Sport ve Slovinsku v roce 2016
Sport v Bledu
Lední hokej ve Španělsku
Sportovní události ve Španělsku
Sport v Jace
Turnaje v ledním hokeji v Bulharsku
Turnaje v ledním hokeji v Sofii